Galaz – isola della Croazia, nota in italiano come San Paolo
Galaz – comune del Marocco